Centre autonome d'expérimentation sociale, nom d'un squat artistique situé à Ris-Orangis (Essonne), en région Ile-de-France ;
 centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative, un type de centre d'accueil de demandeurs d'asile en France (prévu par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), en France.
 Compressed-Air Energy Storage, ou , une forme de stockage d'énergie sous forme d'énergie potentielle de la compression d'un gaz (généralement, air), à des échelles allant du jouet à l'industrie voire l'infrastructure.